Aigroz est un patronyme porté en Haute-Savoie et en Suisse, rencontré sous la forme Aigrot dans le Jura. À l'origine, c'est sans doute le surnom d'une personne ayant mauvais caractère (vaudois aigro = aigre, acerbe).

Patronyme 

 Mike Aigroz, triathlète suisse ;
 Mireille Aigroz (1938-2017), actrice et réalisatrice française, connue sous le nom de Mireille Darc.

Toponyme 

 Tour d'Aigroz, à Fribourg en Suisse.

Patronyme suisse